Вугар Асланов:
 Асланов, Вугар (род. 1976) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Асланов, Вугар Нуреддин оглы (род. 1964) — азербайджанский писатель.